Albert Puig i Garrich (1994), nedador català
 Albert Puig Palau (1908-1986), milionari i mecenes català
 Alberto Puig Gabarró (1940), pilot de motonàutica català, fill d'Albert Puig Palau
 Albert Puig de la Rosa (1968), motociclista català, fill d'Alberto Puig Gabarró